Robert Van de Graaff (1901-1967) est un physicien américain. Il a donné son nom à :
 Le générateur de Van de Graaff, une machine électrostatique qu'il a inventé,
 Le cratère Van de Graaff sur la face cachée de la lune,
 Le groupe de rock progressif Van der Graaf Generator.